Фельтшер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фельтшер, Рольф (род. 1990) — швейцарский футболист, правый защитник.
 Фельтшер, Франк (род. 1988) — швейцарский футболист, фланговый полузащитник команды «Грассхопперс».